Saleilles puede hacer referencia a:

 Saleilles, localidad francesa de Languedoc-Rosellón y comarca del Rosellón; o
 Raymond Saleilles, reconocido e influyente jurista francés.